Berloz (Nederlands: Berlo, Waals: Bierlô) is een plaats en gemeente in de provincie Luik, België. De gemeente telt iets meer dan 3.000 inwoners.

Taalgrensgemeente 
Vóór in 1963 de taalgrens werd vastgelegd, hoorde Corswarem als zelfstandige gemeente bij de provincie Limburg. In 1977 werd Corswarem bij Berloz gevoegd. Ook de wijken Hasselbroek en Rosoux-Gare (Roost-Station of Jeuk-Station) waren en zijn gedeeltelijk nog Nederlandstalig. Het noordelijk deel van deze wijken ligt trouwens in Vlaanderen.

Overige kernen 
Corswarem (Korsworm) en Roost-Krenwik (Rosoux-Crenwick).

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 Bronnen: 1976-2000: Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken2006-2012: elections2012.wallonie.be

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Berloz

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)